Черненков — фамилия. Известные носители:

 Черненков, Борис Николаевич (1883–1942) — эсер, министр земледелия Уфимской директории, делегат Всероссийского Учредительного собрания.

См. также 
 Черненко